Qassisallit bezeichnet:
 Qassisallit (Inselgruppe, Kangaatsiaq) (auch Qassisalik), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qassisallit (Inselgruppe, Nuuk, nördlich), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qassisallit (Inselgruppe, Nuuk, südlich) (Hellefiskeøer), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland